Ștefan cel Mare, III. István moldvai fejedelem
 Ștefan cel Mare, Ștefan cel Mare, település Romániában, Moldvában, Neamț megyében.
 Ștefan cel Mare, Szárazpatak település Romániában, Moldvában, Bákó megyében.